afkorting voor technische knock-out
tweedekansonderwijs
T.K.O. (film), een film uit 2007
TKO (Justin Timberlake)